Valerio, console nel 432
 Valerio, console nel 521